Halaevalu Mataʻaho ʻAhomeʻe (Tonga, 16 de mayo de 1926-Auckland, Nueva Zelanda; 19 de febrero de 2017) fue la esposa del rey Taufa'ahau Tupou IV y por lo tanto reina consorte de Tonga desde 1947 hasta la muerte de su esposo en 2006, momento en el que se la comenzó a tratar con el título de Reina Madre.  Fue la progenitora de los reyes Jorge Tupou V y Tupou VI, actual monarca.

Biografía 
Halaevalu Mataʻaho ʻAhomeʻe nació el 16 de mayo de 1926, como la hija mayor de ‘Ahome’e (Manu-‘o-pangai) y su esposa Heuʻifanga, la bisnieta del último rey del Imperio Tui Tonga. La reina madre fue la tataranieta de ʻEnele Maʻafu, antiguo Príncipe de Tonga y Ratu de Fiyi.

Fue educada en el St Joseph’s Convent School, Nuku’alofa, Tongatapu, y en el St Mary’s College, Ponsonby, Auckland, Nueva Zelanda.

En mayo de 2011 la reina madre celebró su 85.º cumpleaños con una celebración de cinco días. La celebración empezó con una fiesta en jardín para unos cien mujeres tonganas invitadas a la casa del presidente de la Iglesia Wesleyana Libre de Tonga, el reverendo ‘Ahio. El 26 de mayo la reina madre acudió a una misa católica en la Catedral de Santa María en Ma'ufanga, acompañada por el rey Jorge Tupou V. El 27 de mayo tuvo lugar otra celebración organizada por el Ministerio de Educación, Asuntos de Mujeres y Cultura, con la participación de los estudiantes de la escuela primaria Pangai Lahi, de quienes recibió varios regalos. El 28 de mayo en Ha'avakatolo tuvo lugar una celebración privada. El 29 de mayo tuvo lugar otra celebración religiosa en la Iglesia Centenaria, seguida por un lunch en el palacio real en la capital, Nakualofa.

En 2011 la reina madre visitó durante dos semanas el estado de Utah, Estados Unidos donde se reunió con las autoridades eclesiásticas metodistas y autoridades locales de West Valley City.

Títulos y distinciones

Títulos 
 1926-1947: La Honorable Halaevalu Mataʻaho ʻAhomeʻe.
 1947-1965: Su Alteza Real Halaevalu Mata'aho, Princesa Heredera de Tonga.
 1965-2006: Su Majestad Halaevalu Mata'aho, Reina de Tonga.
 2006-2017: Su Majestad Halaevalu Mata'aho, Reina Madre de Tonga.

Distinciones nacionales 
  Tonga: Dama Gran Cruz con Collar de la Orden Real de Pouono.
  Tonga: Dama Gran Cruz con Collar de la Orden de la Corona de Tonga.
  Tonga: Dama Gran Cruz de la Orden de la Reina Salote Tupou III.
  Tonga: Ex Dama Gran Maestra de la Real Orden Familiar del Rey Jorge Tupou V.
  Tonga: Medalla de la Cruz Roja Tongana.
  Tonga: Medalla de Coronación del Rey Jorge Tupou V.
  Tonga: Medalla del Aniversario de Plata del Rey Taufaʻahau Tupou IV.
  Tonga: Medalla de Coronación del Rey Tupou VI.

Distinciones extranjeras 
  Reino Unido: Medalla de Coronación de la Reina Isabel II (2 de junio de 1953).
  Reino Unido: Medalla del Aniversario de Plata de la Reina Isabel II (6 de febrero de 1977).
  República de China: Gran Cruz de Clase Especial de la Orden de la Nube Propicia (19 de septiembre de 1977).
  Alemania: Gran Cruz de Clase Especial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (2 de diciembre de 1977).
  Japón: Dama Gran Cordón de la Orden de la Preciosa Corona.

Patrocinio 
 Presidenta del Consejo Nacional para las Mujeres de Tonga (desde 1965 hasta 2017).
 Presidenta de la Sociedad de la Cruz Roja de Tonga (desde 1972 hasta 2017).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos
Perfiles de los miembros de la Familia Real de Tonga en WorldWho'sWho.com 
Biografía completa en RoyalArk.net
Perfil en la página web de Worldwide Guide to Women in Leadership

Consortes reales de Tonga
Mujeres
Tonganos
Consortes reales
Nacidos en 1926
Fallecidos en 2017